Bonfield peut désigner :

Patronymes 
 , un ingénieur britannique.
 , un politicien canadien.
 , un syndiqué britannique.
 Bonfield Marcoux, un acteur et scénariste canadien.
 , un homme d'affaires.
 , un scientifique.

Toponymes 
 Bonfield, un village de l'Illinois.
 Bonfield, un canton en Ontario au Canada.